ET steht für:

 Äthiopien (nach ISO 3166)
 European Time, Mitteleuropäische Zeit
 Eastern Time, östliche Zeitzone innerhalb der USA
 Elapsed Time
 Ephemeris Time, siehe Ephemeridenzeit
 Extra Time, englisch für die Nachspielzeit beim Fußball
 Effektivtemperatur
 Egypt (Ägypten; Kfz-Kennzeichen)
 Eigentor
 Einbautiefe
 Einpresstiefe bei Fahrzeugrädern
 Einsatztraining
 Einschalttaste, siehe Bahnübergang (Deutschland)#ÜS-Anlagen
 Eintontelegrafie
 Electromagnetic Testing, englisch für Wirbelstromprüfung
 Elektrotriebwagen, elektrisch angetriebener Triebwagen, der die elektrische Energie aus einem Stromversorgungsnetz bezieht
 Elektrophorese-Tauchverfahren
 Elektrotechnik
 Embryotransfer
 Entertainment Tonight, Unterhaltungs-/Nachrichtenmagazin der CBS (Webseite: etonline.com)
 Epikutantest
 Endothelin
 Energy Technology
 errechneter Termin, (Schwangerschaftsdauer)
 Ersatzteil
 Essentielle Thrombozythämie, eine Bluterkrankung
 Essentieller Tremor, krankhaftes Zittern
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Äthiopien
 Ethiopian Airlines, äthiopische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Wolfenstein: Enemy Territory, ein kostenloser Taktikshooter
 Eurotransplant
 Euro-Tour, eine Poolbillard-Turnierserie
 European Tour, Teil der Snooker-Turnierserie Players Tour Championship
 Evapotranspiration
 extraterrestrisch (außerirdisch, meist bezogen auf eine Lebensform)
 External Tank (Außentank) des Space Shuttle
 Event-Triggered, englisch für ereignisgesteuerten Programmfluss, so im Design eingebetteter Systeme in der Informatik
 militärische Flugplätze in Deutschland, nach dem ICAO-Code

ET als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Griechenland: Korfu (nur Motorräder)
 Großbritannien: Chelmsford
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Ruanda
 Spanien: Ejército de Tierra (Heer)

E.T. steht für:

 E.T. – Der Außerirdische (1982), einen Film von Steven Spielberg
 E.T. the Extra-Terrestrial (Computerspiel), ein Computerspiel von Atari
 mit über drei Millionen Euro Preisgeld eines der erfolgreichsten Springpferde, siehe E.T. (Pferd)
 E.T. (Lied), ein Lied der Sängerin Katy Perry

et steht für:

 und (als Konjunktion) auf Latein und in anderen Sprachen, abgekürzt „&“, siehe Et-Zeichen 
 zweistellige Wahrheitsfunktion et oder Konjunktion (Logik)
 .et, die Top-Level-Domain von Äthiopien
 estnische Sprache, nach ISO 639-1
 die Zeitschrift „et“ (Energiewirtschaftliche Tagesfragen) 

eT! steht für:

 VW eT!, ein Konzeptfahrzeug 

Et oder Ẹt̕ steht für:

 eine Ethylgruppe in der organischen Chemie
 den achten Buchstaben des armenischen Alphabets, siehe Ը

Siehe auch:

ET